Termenul de Coș poate să însemne:

 Coș de fum, construcție pentru evacuarea fumului și gazelor produse prin ardere:
din sistemul de încălzire al locuințelor sau de la motoarele:
navelor
locomotivelor
industrie coșurile înalte industriale asigură tirajul prin diferența de temperatură (efectul Bernoulli)
alte denumiri:
Coș de pentru transportat obiecte
Coș de hârtie
Coș de baschet
Coșul unui vulcan

Legături externe 
 Coșar pe Strada Primăverii - articol despre coșari, 27 februarie 2005, Catalin Pruteanu, Jurnalul Național